Михаи́л Добры́нин:
 Добрынин, Михаил Александрович (род. 1974) — казахстанский спортсмен (хоккей с мячом).
 Добрынин, Михаил Кузьмич (1899—1955) — советский филолог, литературовед.
 Добрынин, Михаил Семёнович (1924—1980) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.